Pomyków (gromada w powiecie koneckim)
 Pomyków (gromada w powiecie przysuskim)